Анна ван дер Брегген (, род.  в городе Зволле, Нидерланды) — нидерландская профессиональная шоссейная велогонщица, выступающий за команду . В 2015 году на Первых Европейских играх выиграла бронзовую медаль. Олимпийская чемпионка в групповой шоссейной гонке (2016). Чемпионка мира в групповой и индивидуальной шоссейных гонках. Двукратный бронзовая призёр Олимпийских Игр (2016 и 2020).

Достижения 

 2012
 1-я  на Чемпионат Европы — индивидуальная гонка
 Тур Бретани
 1-я в генеральной классификации
 1-й, 2-й и 4-й этапы
 2-й этап на Тур Лимузена
 2-я на Трофи д’Ор
 5-я на Чемпионат мира — групповая гонка
 9-я на Тур Фландрии
 2013
 2-я на Трофи д’Ор
 3-я на Гран-при Плуэ — Бретань
 4-я на Чемпионат мира — групповая гонка
 4-я на Флеш Валонь
 7-я на Тур Фландрии
 2014
 Женский Тур Норвегии
 1-я в генеральной классификации
 1-я в очковой классификации
 1-й этап
 Dwars door de Westhoek
 Гран-при Эльзи Якобс
 1-я в генеральной классификации
 1-й этап
 Тур Бельгии
 2-я в генеральной классификации
 1-я в горной классификации
 2-й (TTT) и 4-й этапы
 2-я на Тур Дренте
 2-я на Опен Воргорда RR
 3-я на Джиро Роза
 Эмакумин Бира
 3-я в генеральной классификации
 1-я в горной классификации
 2015
 Джиро Роза
 1-я в генеральной классификации
 8-й этап
 Флеш Валонь
 Омлоп Хет Ниувсблад
 Energiewacht Tour
 1-я в бойцовской классификации
 Пролог и 4-й этап
 Гран-при Эльзи Якобс
 1-я в генеральной классификации
 1-й этап
  Чемпионат Нидерландов — групповая гонка
 2-я на Ле-Самен
 3-я на Трофей Альфредо Бинды — комунны Читтильо
 3-я на Тур Фландрии
 3-я  на Европейские игры — групповая гонка
 2016
 1-я  на Олимпийские игры — групповая гонка
 3-я на Джиро Роза

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года